

Patronymes 

 Victoire Brielle dite la Sainte de Méral (1815-1847).

Pseudonyme 
 Summer Brielle (Laura Cox) (1987- ), une actrice de films pornographiques américaine.

Toponymes 

Brielle, commune des Pays-Bas ;
 Meuse de Brielle, ancienne rivière entre la vieille Meuse et la mer du Nord, la ville de Brielle étant située sur la rive sud. 
 Lac de Brielle, un lac formé par un bras mort de la Meuse de Brielle.
 Brielle, borough du New Jersey.

Musique 
 Brielle, chanson de Sky Sailing, sortie en 2010.

Homonymie d'hydronyme